Big Branch steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Branch (Knott County, Kentucky)
 Big Branch (Magoffin County, Kentucky)
 Big Branch (Perry County, Kentucky)
 Big Branch (Pike County, Kentucky)
 Big Branch (Louisiana), im St. Tammany Parish
 Big Branch (West Virginia), im Wyoming County

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Big Branch Bayou, im St. Tammany Parish, Louisiana
 Big Branch Beaver Creek, im Santa Rosa County, Florida
 Big Branch Beech Fork, im Martin County, Kentucky
 Big Branch Cucharas Creek, im Huerfano County, Colorado
 Big Branch Horse Creek, im Telfair County, Georgia
 Big Branch Lewis Creek, im Crawford County, Georgia

Sonstiges:
 Big Branch Workings, Mine im Monroe County, Tennessee
 Big Branch Marsh National Wildlife Refuge, Park im St. Tammany Parish, Louisiana